Jacques Blondeau peut désigner :
 Jacques Blondeau (1655-1698), un graveur flamand baroque ;
 Jacques Blondeau (1766-1841), un général français de la Révolution et de l’Empire.